Ранчо ел Капорал има више значења:

 Ранчо ел Капорал (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Капорал (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Капорал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Капорал, Ла Сеиба (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику